Алексей Веселов: Веселов, Алексей Гурьянович (род. 1924) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Веселов, Алексей Петрович (1906—1989) — советский инженер.